Genètica:
Haplogrup M del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà M, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.